Zur 11. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2017 im slowakischen Bratislava wurden mehrere Qualifikationsturniere ausgetragen. Während sich der Gastgeber direkt qualifiziert hatte, wurden die restlichen Plätze in Qualifikationsturnieren ausgespielt.

Europa 
In Europa wurden vier Turniere gespielt. Für die Endrunde qualifizierten sich daraus
 die jeweils beiden bestplatzierten Teams
 die zwei besten Drittplatzierten aller europäischen Qualifikationsturniere.
Dabei galten folgende Kriterien:
 Durchschnittliche Punktezahl
 Durchschnittliche Tordifferenz
 Durchschnittlich erzielte Tore
 Losverfahren

Gruppe 1 
Die Europagruppe 1 wurde vom 1. bis 5. Februar im spanischen Madrid ausgespielt.

Gruppe 2 
Die Europagruppe 2 wurde vom 1. bis 5. Februar im italienischen Celano ausgespielt.

Gruppe 3 
Die Europagruppe 3 wurde vom 1. bis 5. Februar im italienischen Celano ausgespielt.

Gruppe 4 
Die Europagruppe 4 wurde vom 1. bis 5. Februar im spanischen Madrid ausgespielt.

Gruppendritte

Amerika 
Kanada und die Vereinigten Staaten beteiligten sich an der Qualifikation in Amerika. Die beiden Teams trafen in zwei Spielen am 3. und 4. Februar 2017 im kanadischen Markham (Ontario) aufeinander.

Asien/Ozeanien 
Die Qualifikation für den Raum Asien und Ozeanien fand vom 31. Januar bis 5. Februar 2017 im neuseeländischen Wellington statt. Sie diente gleichzeitig als Asien-Pazifikmeisterschaft. Der Iran zog sich aus Visum-Problemen zurück.
Die Gruppenersten qualifizierten sich direkt für die Weltmeisterschaft. Die Gruppenzweiten spielten mit den jeweils anderen Gruppendritten im Viertelfinale um die letzten beiden Plätze.

Gruppe A

Gruppe B

Play-Offs

Viertelfinale

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Europa 1 & 4
 Europa 2 & 3
 Amerika
 Asien/Ozeanien

Einzelnachweise 

Unihockey 2017
Unihockey-Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 2013 #Qualifikation
Sportveranstaltung in Madrid
Unihockeywettbewerb in Spanien
Celano
Sportveranstaltung in den Abruzzen
Sportveranstaltung in Markham (Ontario)
Unihockeywettbewerb in Kanada
Sportveranstaltung in Wellington
Frauensport in Kanada